Андрейково — деревня в Артинском городском округе Свердловской области. Входило в состав Свердловского сельского совета.

География 
Андрейково расположено по обоим берегам Карзи, в 25 километрах к юго-западу от посёлка городского типа Арти — административного центра района и городского округа. Расстояние до Екатеринбурга — 155 километров.

Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
В Андрейкове улицы: Заречная и Эрыкана.

Известные уроженцы 
 Эрыкан Алексей Николаевич (Семёнов) — первый марийский писатель Урала.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Об Артинском городском округе

Населённые пункты Артинского городского округа
Населённые пункты на Карзе